Marcus Rashford angol válogatott labdarúgó, a Manchester United FC játékosa. Hét évesen csatlakozott a csapathoz. Rashfordra jellemző volt, hogy bemutatkozó mérkőzésein általában gólt szerzett, első United-találkozóján a dán FC Midtjylland ellen duplázott, amit angol bajnoki debütálásán is két gól követett. A második legfiatalabb Manchester United-játékos, aki európai kupasorozatban gólt tudott szerezni Mason Greenwood után, illetve a legfiatalabb Vörös Ördög, aki bajnoki debütálásán duplázott és a harmadik legfiatalabb United-gólszerző Danny Welbeck és Federico Macheda után. 18 évesen és 141 naposan a manchesteri derbi történetének legfiatalabb gólszerzője lett, megelőzve Wayne Rooney-t. 2022. október 30-án érte el a 100 gólt a manchesteri csapat színeiben, a 22. játékosként a csapat történetében és az elsőként Wayne Rooney óta. A nyolcadik saját nevelésű United-játékos, akinek sikerült ezt elérnie. Egyetlen mesterhármasát a német RB Leipzig ellen szerezte az UEFA-bajnokok ligájában, csereként, mindössze 27 perc alatt, duplázni tizenötször tudott. Legtöbb gólját a Leicester City ellen szerezte, nyolcat, amit a Liverpool és a Manchester City követ hattal. Pályafutása során 120 gólt szerzett vörös mezben, 346 mérkőzésen. Összesen 43 győztes találata van.

Az angol válogatottban is betalált bemutatkozó mérkőzésén, egy Ausztrália elleni barátságos találkozón. Ugyan ott volt minden nagy tornán 2016 óta az angol válogatottal, első gólját ezeken az eseményeken csak a 2022-es világbajnokságon tudta megszerezni, ahol a csapat gólkirálya lett. Összesen 15 gólja van a válogatottban, 51 pályára lépésen, hét győztes találattal.

Klubcsapatokban 
Frissítve: 2023. március 16.

Lista 
: Gól a játékos első pályára lépésén a kiírásban

: Győztes gólok

A bajnokságban

Az UEFA-bajnokok ligájában

Az Európa-ligában

Az FA-Kupában

A Ligakupában

Barátságos mérkőzések

Szezononként 
Félkövér: legsikeresebb szezonja az adott kiírásban

A válogatottban 
2022. december 10-i állapot szerint.

Lista 
: Gólok bemutatkozásokon

: Győztes gólok

Évente

Ellenfelenként 
Az alábbi listán minden ellenfél fel van tüntetve, a barátságos mérkőzéseket is beleértve.

Megjegyzések

Jegyzetek

Források 
 Góljai a Transfermarkt.de-n

Labdarúgók listái
Rashford Marcus góljainak száma